Sonnenland steht für
 Sonnenland (1999), österreichischer Film
 Sonnenland, ein Ortsteil von San Bartolomé de Tirajana (Spanien) 
Siehe auch:
Siedlung Sonnenland 
Sunland 
Land des Sonnenscheins – Sunshine State 
Land of the Rising Sun 
Land der aufgehenden Sonne 
Land der schwarzen Sonne